Ligatuur kan zijn:
ligatuur (typografie), twee aan elkaar geschreven of gegoten letters.
ligatuur (muziek).
ligatuur (medisch).
ligatuur (numismatiek), samenloop van letters om de leesbaarheid te vergroten.
ligatuur (blaasinstrument), rietbinder die het riet van blaasinstrumenten (houtblazers) op zijn plaats houdt.